Hülsmann bzw. Huelsmann ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hülsmann (* 1961), deutscher Autor und Redakteur
 August Hülsmann (1948–2021), deutscher Ordensgeistlicher, Provinzial der Herz-Jesu-Priester
 August Wilhelm Hülsmann (1801–1856), deutscher evangelischer Theologe   
 Eduard Hülsmann (1801–1856), deutscher evangelischer Theologe, Pädagoge und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Ekkehard Hülsmann (* 1945), deutscher Lehrer und Imker
 Fritz Hülsmann (1894–1949), deutscher Maler
 Gisberth Hülsmann (* 1935), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Harald K. Hülsmann (1934–2015) deutscher Schriftsteller
 Heinz Hülsmann (1916–1992), deutscher Philosoph
 Ingo Hülsmann (* 1963), deutscher Schauspieler
 Jakob Hülsmann (1807–1873), deutscher Philosoph   
 Jörg Guido Hülsmann (* 1966), deutscher Ökonom
 Julia Hülsmann (* 1968), deutsche Jazzpianistin
 Petra Hülsmann (* 1976), deutsche Schriftstellerin
 Thomas J. Huelsmann (* 1945), US-amerikanischer Posaunist und Musikpädagoge
 Valerie May-Hülsmann (1883–1946), deutsche Malerin und Illustratorin für Jugendbücher
 Wilhelm Hülsmann (1953–2007), deutscher Manager

Hülsmann ist der Name
 einer ehemaligen Brauerei in Wanne-Eickel, siehe Eickel Pils

Siehe auch:
 Hülsemann
 Hülsmanns